Villa Hidalgo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Villa Hidalgo, Tuzantán, 
 Villa Hidalgo, Villaflores, 
 Villa Hidalgo, Durango, 
 Villa Hidalgo, Zacatecas, 
 Villa Hidalgo, Nayarit, Santiago Ixcuintla, 
 Villa Hidalgo, Jalisco, 
 Ciudad Hidalgo, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Villa Hidalgo, Baja California Sur, Comondú, 
 Villa Hidalgo kommun, Jalisco, 
 Villa Hidalgo kommun, Oaxaca, 
 Villa Hidalgo kommun, San Luis Potosí, 
 Villa Hidalgo kommun, Sonora, 
 Villa Hidalgo kommun, Zacatecas, 
 Villa Hidalgo, San Miguel Totolapan, 
 Villa Hidalgo, Ometepec, 
 Villa Hidalgo, Mazapa de Madero, 
 Villa Hidalgo, Amatenango de la Frontera,